Bavin ist der Familienname folgender Personen:

 Jon Bavin, ehemaliger Keyboarder und Sänger der Band Praying Mantis
 Thomas Bavin, Premierminister von New South Wales, Australien
 Timothy Bavin (* 1935), britischer anglikanischer Theologe